Daiquirí se puede referir a:
 Daiquirí, un cóctel de origen cubano.
 Daiquirí, una playa al este de Santiago de Cuba.
 Daiquirí, grupo musical venezolano de la década de los ochenta.